Dependente químico
Dependente (álbum de Dany Grace)
Dependente (álbum de Paulo César Baruk)

Desambiguação